Эндрю Бёрнс:
 Бернс, Эндрю (род. 1992) — североирландский футболист, защитник.
 Бёрнс, Эндрю (1980—2008) — член Подлинной Ирландской республиканской армии.
 Бёрнс, Эндрю Роберт (род. 1943) — британский дипломат.